Исто́мино — название населённых пунктов в России:

 Истомино — село в Кабанском районе Бурятии.
 Истомино — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Истомино — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Истомино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Истомино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Истомино — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Истомино — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Истомино — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Истомино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Истомино — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Истомино — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Истомино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Истомино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Истомино — хутор в Аксайском районе Ростовской области.
Истомино — бывшее навазние деревни Заречье в Торопецком районе Тверской области. 
 Истомино — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.
 Истомино — деревня в Селтинском районе Удмуртии.
 Истомино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.